Tessenow steht für:
 Tessenow, Ortsteil der Gemeinde Ruhner Berge im Landkreis Ludwigslust-Parchim
 Tessenow (Schorssow), Ortsteil der Gemeinde Schorssow im Landkreis Rostock
 Neu Tessenow (Schorssow), Ortsteil der Gemeinde Schorssow im Landkreis Rostock

Tessenow ist der Familienname folgender Personen:
 Heinrich Tessenow (1876–1950), deutscher  Architekt
 Sebastian Tessenow (* 1985), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Heinrich-Tessenow-Medaille
 Tessenowweg
 Tessnow